Erziehungsberechtigter steht für:

 Erziehungsberechtigter (Deutschland)
 Erziehungsberechtigter in Österreich, siehe Kindschaftsrecht (Österreich) #Obsorge

Siehe auch:
 Umgangsrecht, Elternrecht (Familienrecht)
 Aufsichtsperson, Sorgerecht (Begriffsklärungen)